«Los Corrales» puede referirse a:

Geografía

en Argentina 
 Los Corrales, localidad de Catamarca.

en España 
 Los Corrales (C.P. 09219), Burgos.
 Los Corrales (C.P. 14740), Córdoba.
 (Los) Corrales (C.P. 21120), núcleo urbano del municipio de Aljaraque, Huelva.
 Loscorrales (C.P. 22809), Huesca.
Los Corrales (C.P. 22809), Santa María de Dulcis, Huesca.
 Corrales (de Barjas) (C.P. 24521), localidad del municipio de Barjas, provincia de León.
 Villar de Corrales (C.P. 24523), provincia de León.
 Los Corrales (C.P. 35338), Teror, Las Palmas.
 Los Corrales de Buelna (C.P. 39400), municipio de Cantabria.
 Los Corrales capital del municipio de Los Corrales de Buelna (C.P. 39400), Cantabria.
 Los Corrales (C.P. 39592), Treceño, Cantabria.
 Los Corrales (C.P. 41657), localidad de la provincia de Sevilla.
 Los corrales de Utiel (C.P. 46313), Valencia.
 Corrales de Valldigna (C.P. 46759), de la provincia de Valencia.
 Corrales de Duero (C.P. 47317), municipio de la provincia de Valladolid.
 Corrales del Vino (C.P. 49700), municipio de la provincia de Zamora.

en Colombia 
 Corrales, un municipio del departamento de Boyacá.

en República Dominicana 
 Los Corrales, paraje de la provincia Hato Mayor.

Historia 
 Batalla de los Corrales (1880), batalla entre las tropas de la Provincia de Buenos Aires y las de la República Argentina.